Шохам — многозначный термин:

 Шохам, Ури (род. 1948) — израильский юрист, судья Верховного суда Израиля (2012—2018).
 Шохам — комплексный гериатрический центр в Израиле.
 Шохам — местный совет в Израиле.